Het ATP-toernooi van Estoril 2018 (met de officiële naam The Millennium Estoril Open) werd gespeeld van 30 april tot en met 6 mei 2018. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Clube de Ténis do Estoril in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
  David Ferrer → vervangen door  Cameron Norrie
  Nick Kyrgios → vervangen door  Nicolás Kicker
  Benoît Paire → vervangen door  Gastão Elias

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Estoril
2018